Э́нтони Уи́льям Брайз (), более известный как То́ни Брайз (, 28 марта 1952 года, Эрит, Кент — 29 ноября 1975 года, Аркли, Лондон) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
Сын автогонщика Джона Брайза. Начал заниматься картингом в возрасте 8 лет, в 1969 году стал чемпионом Великобритании по картингу. В 1971 году перешёл в Формулу-Форд, в которой в первом же сезоне стал вице-чемпионом Великобритании. На следующий год дебютировал в Формуле-3, в 1973 выиграл два основных британских чемпионата Формулы-3. В 1974 году занял второе место в гонке Формулы-3 в Монако и стартовал в Формуле-Атлантик.

В 1975 году дебютировал в Формуле-1 в команде Williams. Первым Гран-при стал Гран-при Испании. В первой же гонке финишировал седьмым, в одном шаге от зачётной зоны. Начиная с Гран-при Бельгии, выступал за команду Hill, основанную двукратным чемпионом Формулы-1 Грэмом Хиллом. Уже во второй гонке за команду, Гран-при Швеции, заработал одно очко за шестое место, которое так и осталось единственным в его карьере. Через полтора месяца после окончания сезона 1975 года Брайз вместе с остальными членами команды Hill погиб в авиакатастрофе в пригороде Лондона.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!rowspan=2 | 
! Williams
! Williams FW03
! rowspan=2 | Cosworth
! rowspan=2 | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
! Hill
! Hill GH1
| 
| 
| 
| 
| 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты выступлений

Родившиеся в 1952 году
Родившиеся 28 марта
Умершие в 1975 году
Умершие 29 ноября
Погибшие в авиакатастрофах в Великобритании
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Hill
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки